Motorola C115 — мобильный телефон фирмы Motorola выпущен в 2004 году . На момент выпуска на рынок ёмкость аккумулятора аппарата (920 мА·ч) и 3,6 вольта была наибольшей среди телефонов компании Motorola. Аппарат Motorola C116 функционально повторил Motorola C115; отличия только в дизайне.

Позиционирование 
 Motorola C115 позиционировался как бюджетный аппарат.

Экран 
 Экран аппарата  Motorola C115 был монохромным, что позволило добиться низкого энергопотребления.

Характеристики

Похожие модели 
 Motorola C117
 Motorola C116 отличен от Motorola C115 только дизайном.
 Motorola C205
 Sony Ericsson T105
 Sagem MYX-1W

Некоторые факты 
 В 2006 году после изъятия у компании «Евросеть» 30 000 мобильных телефонов Motorola C115 должны были быть уничтожены, так как по мнению изъявших оказались вредными для здоровья. Тем не менее, по мнению Московской прокуратуры часть из них было похищена и проданы по заниженным ценам. Впоследствии изъятие сотовых телефонов было признано незаконным.
 В мае 2006 года компания «RussGPS» обвинила компанию «Motorola» в нарушении патентных прав в области мобильных терминалов связи, что лишает компанию "Motorola" возможности законно продавать телефоны Motorola C115 и др. Компания «Motorola» отреагировала на это судебным иском против «RussGPS» в размере 18 миллионов долларов для защиты своей деловой репутации.

Примечания 

Мобильные телефоны Motorola